Il doppio del torneo di tennis Ordina Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Jonathan Stark che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 7-6, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)

 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (campioni)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1993
ATP Tour 1993